More steht für:
 More (Album), Album von Pink Floyd (1969)
 More (Band), New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band
 More (Bibel), Bezeichnung verschiedener Orte in der Bibel
 More (Einheit), eine Einheit für Quantität in der antiken Verslehre bzw. Silbengewicht
 More (EP), EP von The Tellers
 More (Kurzfilm), Kurzfilm von Mark Osborne (1998)
 More, oscarnominiertes Lied von Riz Ortolani (1963)
 More, Lied von The Sisters of Mercy
 More, Lied von The Tellers
 More (Usher-Lied), Lied von Usher
 More, Lied von Stephen Sondheim
 More – mehr – immer mehr, Spielfilm von Barbet Schroeder (1969)
 More, Sprache in Burkina Faso, siehe Mòoré
 More, Einheit der Silbenlänge in der Verslehre, siehe Mora (Einheit)

More, Moré oder Móré ist der Familienname folgender Personen:
 Benny Moré (1919–1963), kubanischer Sänger
 Camilla More (* 1962), britische Schauspielerin
 Hannah More (1745–1833), englische Schriftstellerin und Philanthropin
 Henry More (1614–1687), englischer Philosoph und Dichter
 János Móré (1910–1992), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Jayson More (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Johnny More († 2015), britischer Imitator und Entertainer
 Kenneth More (1914–1982), britischer Schauspieler
 Rebecca More (* 1978), britisches Model und Pornodarstellerin
 Ronit More (* 1992), indischer Cricketspieler
 Thomas More (1478–1535), englischer Staatsmann und Autor, siehe Thomas Morus
und der Künstlername von
 Kilez More (Kevin Mohr; 1988), österreichischer Rapper

more steht für:
 more (Kommandozeilenbefehl), Befehl verschiedener Computer-Betriebssysteme

Siehe auch:
 Moremore-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Faith No More, eine US-amerikanische Rock-Band
 Moor (Begriffsklärung)
 Mor
 Moré
 Mohr (Begriffsklärung)
 Moore